Osoby o tym nazwisku:
 Maksym Draczenko – ukraiński piłkarz
 Michaił Draczenko – rosyjski wojskowy